Uitonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Uitonsaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax,  (7 ha)
2. Uitonsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (31 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar